Ма́дхава — индийское имя.

 Мадхава из Сангамаграмы (около 1350 — около 1425) — средневековый индийский астроном и математик.
 Мадхава Гхош — кришнаитский святой, живший в XV—XVI веках.

См. также 
 Мадхва